Frontignan ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Frontignan im Département Hérault
Frontignan-de-Comminges im Département Haute-Garonne
Frontignan-Savès im Département Haute-Garonne